Fabrique steht für:

 Fabrique (Band), deutsche Band
 Fabrique (Album), Album von Fashion (Band)

Fabrique ist der Familienname folgender Personen: 
 Yann de Fabrique (* 1973), französischer Schwimmer

La Fabrique steht für:

 La Fabrique (Genf), Gesamtheit der Schmuck- und Uhrmacherkunst in Genf
 La Fabrique (Québec), Fabrikgebäude in Québec, Kanada
 La Fabrique (Studio), französisches Animationsstudio
 La Fabrique (Verlag), französischer Verlag

Siehe auch:

 Fabrik (Begriffsklärung)
 Fabric (Begriffsklärung)